La Esmeralda – centro rurale dell'Argentina, nella provincia di Entre Ríos (dipartimento di San José de Feliciano)
 La Esmeralda – comune (corregimiento) della Repubblica di Panama 
 La Esmeralda – città dello stato di Amazonas (Venezuela)
 La Esmeralda – opera di Louise Bertin e Victor Hugo
 La Esmeralda – balletto coreografato da Jules Perrot su musica di Cesare Pugni
 Esmeralda – film del 1905 diretto da Alice Guy e Victorin-Hippolyte Jasset